Pycnanthus kan syfta på;

 Pycnanthus (djur) – ett släkte av koralldjur
 Pycnanthus (växter) – ett släkte av växter